Луис Еспиноса има више значења:

 Луис Еспиноса (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноса (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Еспиноса (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику